Нандо́ де Коло́ (; род. , Сент-Катрин, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Был выбран под 53-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Сан-Антонио Спёрс».

Карьера

Клубная 

Де Коло дебютировал в сезоне 2006-07 года в команде чемпионата Франции «Шоле». Под руководством главного тренера Эрмана Кантера в 2008 году стал обладателем кубка Semaine des As, а также дошёл до финала Кубка Франции и Кубка вызова 2008/09. В финале французской команде не хватило двух очков до победы.

Был выбран под 53-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Сан-Антонио Спёрс». В 2009 году перешёл в испанский чемпионат, где выступал за «Валенсию». В составе «Валенсии» стал обладателем Еврокубка 2010 года.

В июле 2012 года де Коло решил покинуть «Валенсию» и попробовать себя в НБА. 13 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с «Сан-Антонио Спёрс». 2 декабря 2012 года был отправлен команду «Остин Торос», представляющую Лигу развития, однако уже 3 декабря вернулся в основу «Спёрс».

20 февраля 2014 года де Коло был обменян в «Торонто Рэпторс», взамен «Спёрс» получили Остина Дэя. За канадскую команду провел 21 встречу, в которых набирал 3,1 очка, делал 1,3 подбора, 1,6 передачи и 0,3 перехвата за 9,2 минуты.

Вернувшись из США, Нандо стал первым французским игроком в истории ЦСКА, подписав в июле 2014 года контракт по схеме «2+1». В июне 2016 года подписал новое соглашение, рассчитанное на три года. В составе армейцев Де Коло стал двукратным победителем Евролиги и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. 18 июня 2019 года покинул ЦСКА по истечении срока контракта.

Международная 
Де Коло выступает за национальную сборную Франции, за которую выступал на Евробаскете 2009, чемпионате мира 2010 и Евробаскете 2011. Серебряный призёр Евробаскета 2011 в Литве, победитель чемпионата Европы 2013 года в Словении.

Достижения

Клубные 
  «Шоле»
 Обладатель Кубка Semaine des As (2008)
 Финалист Кубка вызова (2008/09)

  «Валенсия»
 Обладатель Еврокубка (2010)

  ЦСКА 2-кратный победитель Евролиги (2015/16, 2018/19)
 5-кратный чемпион России (2014/15 — 2018/19)
 5-кратный чемпион Единой лиги ВТБ (2014/15 — 2018/19)

  Фенербахче
 Чемпион Турции (2021/22)
 Обладатель Кубка Турции (2020)

Международные 
  Франция
 Серебряный призёр чемпионата Европы : 2011
 Чемпион Европы : 2013

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Профиль на чемпионате мира 2010

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Франции по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по баскетболу